Thasos (eiland)
 Thasos (polis)
 Thasos (stad)